Questo elenco comprende i presidenti della Tweede Kamer, a partire dal 1815 della data d'indipendenza dei Paesi Bassi.

Voci correlate 
 Tweede Kamer
 Presidenti della Eerste Kamer

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Parlamento dei Paesi Bassi
Liste di presidenti di assemblee parlamentari